Les prozostrodontes (Prozostrodontia) forment un clade de cynodontes probainognathiens datant du Trias supérieur et qui contient les mammaliaformes et leurs plus proches parents éteints. Ce taxon est érigé par Liu et Olsen en 2010 comme « le clade le moins inclusif contenant Prozostrodon brasiliensis, Tritylodon langaevus, Pachygenelus monus et Mus musculus ».

Caractéristique 
Les prozostrodontes se caractérisent notamment par : 
 des os préfrontal et postorbital réduits, avec réduction ou disparition d'une jambe d'os appelée barre postorbitale séparant l'orbite de la région temporale ;
 des os dentaires non connectés dans la mâchoire inférieure ;
 la présence d'un petit trou dans le crâne appelé le foramen sphénopalatin ;
 une crête sagittale s'étendant le long du sommet du crâne et se connectant avec une crête lambdoïdale à l'arrière du crâne ;
 des épines neurales des vertèbres dorsales inclinées vers l'arrière ;
 une crête iliaque de forme convexe et une épine iliaque postérieure réduite sur la hanche ;
 une encoche acétabulaire sur l'ischium (une rainure dans la cavité de la hanche) ;
 la position d'une petite projection appelée le petit trochanter près de la tête du fémur.

Phylogénie 
Les prozostrodontes comprend les tritylodontidés, qui sont traditionnellement placés dans le groupe de cynodontes plus primitif Cynognathia en tant que parents de mammifères éloignés. Il comprend également les trithelodontidés, qui ont longtemps été placés à proximité des mammifères. La plupart des études précédentes considéraient les Tritheledontidae comme un groupe monophylétique valide, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un véritable clade comprenant tous les descendants d'un seul ancêtre commun, mais Liu et Olsen (2010) ont découvert que les Tritheledontidae étaient une série paraphylétique de prozostrodontiens basaux. Ci-dessous, un cladogramme de Liu et Olsen (2010) montrant la position phylogénétique de Prozostrodontia :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Probainognathia

Liens externes 

Cynodonte (nom scientifique)
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 2010
Cynodonte du Trias
Probainognathia